Vaincre ou mourir, film français d'Henri Desfontaines sorti en 1912 ;
 Vaincre ou mourir (), film américain de James Cruze sorti en 1926 ;
 Vaincre ou mourir (Pasukan berani mati), film indonésien d'Imam Tantowi sorti en 1985 ;
 Vaincre ou mourir (Pharsalus), septième épisode de la saison 1 de Rome diffusé en 2005 ;
 Vaincre ou mourir (Upon the March We Fittest Die), treizième épisode de la saison 3 de Defiance diffusé en 2015 ;
 Vaincre ou mourir (Fight or Flight), douzième épisode de la saison 19 de NCIS : Enquêtes spéciales diffusé en 2022 ;
 Vaincre ou mourir, film français de Paul Mignot et Vincent Mottez sorti en 2023.